Алексе́й Орло́в:
 Орлов, Алексей Валерьевич (род. 1967) — российский политический и муниципальный деятель.
 Орлов, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский музыкант и виолончелист, входит в группу Мельница.
 Орлов, Алексей Григорьевич (1737—1808) — российский государственный деятель, граф, генерал-аншеф; сподвижник Екатерины II.
 Орлов, Алексей Евгеньевич (род. 1969) — советский и российский футболист, тренер.
 Орлов, Алексей Иванович (род. 1937) — советский и российский политический работник.
 Орлов, Алексей Маратович (род. 1961) — российский политик, член Совета федерации.
 
 Орлов, Алексей Фёдорович (1786—1861) — князь, русский генерал от кавалерии, генерал-адъютант, шеф жандармов, председатель Государственного совета и Комитета министров.